

Ріпйовська сільська рада — сільське поселення, Тогучинський район, Новосибірська область
 Ріпйовська сільська рада — сільське поселення, Тюльганський район, Оренбурзька область